Lanny Jaya ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Papua Pegunungan auf der Insel Neuguinea. Stand 2020 leben hier circa 200.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Lanny Jaya ist Tiom.

Geographie 
Lanny Jaya liegt im Westen der Provinz Papua Pegunungan im Binnenland. Es grenzt von Norden nach Süden an die Regierungsbezirke Puncak Jaya (Provinz Papua Tengah), Tolikara, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Nduga, Mimika und Puncak (beide Provinz Papua Tengah).

Einwohner 
2020 lebten in Lanny Jaya 201.835 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 90 Personen pro Quadratkilometer. 99 Prozent der Einwohner sind Christen, hauptsächlich Protestanten, knapp ein Prozent stellen Muslime dar.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Lanny Jaya in 39 Distrikte (Distrik) mit 355 Dörfern, davon 354 Kampung und ein Kelurahan.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Papua Pegunungan
Geographie (Neuguinea)